Всесоюзные зимние соревнования по волейболу проводились в 1954—1956, 1959, 1963, 1964, 1967, 1976 годах.

Турниры 1954 и 1955 годов с участием сборных команд союзных республик, Москвы и Ленинграда явились прототипом соревнований Спартакиад народов СССР. В 1956, 1959, 1963 и 1967 соревнования проводились среди клубных команд в связи с тем, что звание «Чемпион СССР» разыгрывалось на Спартакиадах народов СССР. В 1963, 1964, 1967 и 1976 годах команды выступали в соревнованиях без членов сборных команд СССР, находившихся на централизованной подготовке к Олимпийским играм (в 1976 проводились соревнования только женских команд).

Формула Всесоюзных зимних соревнований идентична формуле чемпионатов СССР тех лет. Вне конкурса в соревнованиях выступали сборные СССР.

Победители

Литература 
 Волейбол. Энциклопедия/Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. Томск: Компания «Янсон» — 2001.

См. также 
 Чемпионат СССР по волейболу среди мужчин
 Чемпионат СССР по волейболу среди женщин

Соревнования по волейболу в СССР